Половино-Черемховское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Тайшетском районе Иркутской области России. Административный центр — село Половино-Черемхово.

Население 

 Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 960 человек, в том числе 470 мужчин и 490 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Половино-Черемхово
 Еловое
 Конторка
 Тинская Дача
 Точильный
 Урало-Ключи
 Черемшанка
До 2004 года в состав поселения входила ныне упразднённая деревня Новониколаевка.

Примечания 

Муниципальные образования Тайшетского района
Сельские поселения Иркутской области